David Diop (ur. 1927–1960) – frankofoński poeta
 David Diop (ur. 1966) – francuski prozaik i wykładowca akademicki